Lindby is de naam van een aantal dorpen in Zweden, waaronder:
Lindby (Borgholm), Noord Öland
Lindby (Mörbylånga), Zuid Öland
Lindby (Stockholm), nabij Stockholm
Lindby (Zuid Zweden).